O PPV Club é um serviço onde os clientes da operadora Vivo TV podem assistir aos filmes adquiridos pelo sistema PPV (pay-per-view), onde os clientes pagam uma taxa mensal, podendo escolher até 20 filmes por mês.

Ligações externas 
 

Televisão a cabo
Canais de televisão por assinatura do Brasil